Марк Пфи́стер (; 26 сентября 1989, Зумисвальд, кантон Берн, Швейцария) — швейцарский кёрлингист.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, , ), серебро (), бронза (, , ).
 : золото (), серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу